Цви Грилихес (; 12 сентября 1930, Каунас — 4 ноября 1999, Кембридж) — американский экономист.

Член Национальной академии наук США (1975).

Биография 
Во время Второй мировой войны находился в концлагере Дахау. После войны эмигрировал в Палестину, где учился в Еврейском университете (Иерусалим). Затем переехал в США. Бакалавр (1953) и магистр наук (1954) Калифорнийского университета (Беркли), магистр искусств (1955) и доктор философии (1957) Чикагского университета. Преподавал в Чикагском университете (1956—59, 1960—69, профессор с 1964 года) и Гарварде (1964—1999). Награждён медалью Дж. Б. Кларка (1965). Президент Эконометрического общества (1975) и Американской экономической ассоциации (1993).

Грилихес являлся одним из основателей и приглашённым профессором (1995) Российской экономической школы (Москва). С 2001 года в школе в честь учёного организованы циклы (2—3 лекции) ежегодных Грилихесовских лекций. Среди лекторов: О. Бланшар (2001), К. Рогофф (2006) и др.

Библиография 
 «Технология, образование и производительность: ранние произведения с ссылками на последующие публикации» (Technology, Education and Productivity: Early Papers with Notes to Subsequent Literature, 1988)
 «Практическая эконометрика: эссе по методу и применению» (Practicing Econometrics: Essays in Method and Application, 1998)

Примечания

Ссылки 
 Страница, посвящённая Ц. Грилихесу, на сайте Гарвардского университета
 Почётные лекции памяти Цви Грилихеса  РЭШ

Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Чикагского университета
Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Члены Национальной академии наук США